Tamsiniella är ett släkte av svampar. Tamsiniella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tamsiniella